

Persone 
 Felice Girola – attore e regista italiano
 Giulio Girola – attore cinematografico e teatrale italiano

Altro 
 Girola – frazione del comune italiano di Fermo
 Casa Girola – edificio storico di Milano